Сен-Жан-де-Бре () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луаре. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 110 км на південь від Парижа, 5 км на схід від Орлеана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 8310 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 19587,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Сен-Жан-де-Бре на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 

 Список муніципалітетів департаменту Луаре

Примітки 

Муніципалітети департаменту Луаре